La course en ligne masculine des championnats du monde de cyclisme sur route 2019 a lieu sur  le  entre Leeds et Harrogate, dans le Yorkshire, au Royaume-Uni.

Parcours 
Le départ initialement prévu a été décalé en raison de fortes pluies, la distance était de .

Qualification

Déroulement de la course

Classement

Liste des participants

Notes et références

Liens externes 
 
  Site de l'UCI
 
 Bulletin d'informations
 

Course en ligne masculine